Vereinigte Staaten bezeichnet:

Heutige Staaten:
 Vereinigte Staaten von Amerika (United States of America)
 Vereinigte Mexikanische Staaten (Estados Unidos Mexicanos), siehe Mexiko

Historische Staaten:
 Vereinigte acht Staaten, eine Staatenallianz zur Niederschlagung des Boxeraufstands (1900)
 Vereinigte Arabische Staaten (ad-Duwal al-ʿArabiyya al-Muttaḥida, 1958–1961)
 Vereinigte Belgische Staaten (Verenigde Belgische Staten, États Belgiques Unis, 1790)
 Vereinigte Staaten von Brasilien (República dos Estados Unidos do Brasil, 1889–1967), siehe Brasilien – Die Vargas-Zeit
 Vereinigte Staaten der Ionischen Inseln (Enomenon Kratos ton Ionion Neson, 1815–1863/64); siehe Republik der Ionischen Inseln
 Vereinigte Staaten von Kolumbien (Estados Unidos de Colombia, 1863–1886)
 Vereinigte Staaten von Stellaland (Verenigde Staten van Stellaland, 1882–1885), eine Burenrepublik auf dem heutigen Gebiet der Republik Südafrika
 Vereinigte Staaten von Zentralamerika (1823–1838), einen Staatenbund; siehe Zentralamerikanische Konföderation

Politische Ideen:
 Vereinigte Staaten von Europa, politische Idee und Schlagwort für eine bundesstaatliche Form der europäischen Einigung
 Vereinigte Staaten von Afrika, politische Idee, die afrikanischen Staaten zu vereinen; siehe auch Afrikanische Union
 Vereinigte Staaten von Groß-Österreich, die Idee einer Gruppe um den österreichischen Erzherzog Franz Ferdinand (1906)
 Vereinigte Staaten von Nordafrika, das Bestreben Muammar al-Gaddafis 1969–1994, durch den Zusammenschluss Libyens mit anderen Staaten eine afrikanisch-islamische bzw. arabische Einheit herzustellen; siehe Libysch-arabisch-afrikanische Vereinigungsprojekte

Siehe auch:

 Vereinigte Arabische Emirate
 Vereinigte Arabische Republik (VAR), 1959–1962 für Ägypten und Syrien
 Vereinte Nationen
 United States